The Best Man ist der Originaltitel von mehreren Filmen:

 The Best Man (1917), Film aus dem Jahr 1917
 Der Kandidat (1964), Film von Franklin J. Schaffner
 The Best Man – Hochzeit mit Hindernissen aus dem Jahr 1999
 Ein Trauzeuge zum Verlieben aus dem Jahr 2005

Siehe auch:

 The Best Man (Theaterstück), ein Theaterstück von Gore Vidal
 Best man, Trauzeuge des Bräutigams